Salar Jung bezeichnet: 

 Salar Jung I.
 Salar Jung (Familie)